Риззуто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риззуто, Вито (1946—2013) — итальянский мафиози, один из лидеров сицилийской организованной преступности в Канаде.
 Риззуто, Фил (1917—2007) — американский бейсболист.